Cardinalul este un film românesc istoric biografic din 2019 regizat de Nicolae Mărgineanu despre viața episcopului catolic Iuliu Hossu.
 În rolurile principale au interpretat actorii Radu Botar, Ioan Andrei Ionescu, Richard Bovnoczki și Cristi Iacob. A avut premiera la 22 noiembrie 2019.

Este produs și distribuit de Ager Film.

Distribuție
 Radu Botar - Iuliu Hossu
 Ioan Andrei Ionescu - Căpitanul
 Richard Bovnoczki - Enache Viziran
 Cristian Iacob - Samoilă Mârza
 Maria Ploae - Otilia
 Cuzin Toma - Sergent
 Radu Bânzaru - Directorul
 Mircea Andreescu - Episcop Alexandru Rusu
 Bogdan Nechifor - Preot Alexandru Rațiu
 Remus Mărgineanu - Episcop Valeriu Frentiu
 Ovidiu Crișan - Ofițerul politic
 Alexandru Repan
 Andrei Ciopec - Securistul tînăr
 Toma Enache
 Ioachim Ciobanu - Gardian Chițu
 Mihai Bisericanu - Nenciu

Note

Legături externe
  
 
  

filme din 2019
Filme regizate de Nicolae MărgineanuFilme istorice româneștiFilme biografice